Гололобовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гололобовка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гололобовка — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Гололобовка — село в Солнцевском районе Курской области.
 Гололобовка — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Гололобовка — прежнее название села Высокое (Саратовская область).